Schatryschtsche (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schatryschtsche (Jampil), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil
 Schatryschtsche (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten